Сгоща — гидроним в России:

 Сгоща — озеро в Тверской области.
 Сгоща — ручей (река) в Тверской области, приток реки Уйвешь.

См. также 
 Гоща
 Гощанув